Nosowo heißen zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Nosowo (Biesiekierz), deutsch Nassow, in der Gmina Biesiekierz
 Nosowo (Suchań), deutsch Güntersberg, in der Gmina Suchań